Жан Антельм Брилья-Саварен, точнее — Жан Антельм Брийя-Саварен (; ,  — , ) — французский , кулинар, , экономист, политический деятель, музыкант. Автор знаменитого трактата «Физиология вкуса».

Биография 
Изучал юриспруденцию, химию и медицину в Дижоне. Там же работал юристом.

С 1789 — депутат от Дижона в Генеральных штатах, где, в числе прочего, произносит речь в защиту смертной казни, которая принесла ему определённую известность.

Позднее бежал в Швейцарию, потом в Голландию и в США. Жил в Бостоне, Нью-Йорке, Филадельфии и Хартфорде, давая уроки скрипичной игры. Некоторое время был первой скрипкой в Park Theatre в Нью-Йорке. Вернулся во Францию в 1797 году.

До конца жизни работал магистратским судьей, разрешающим жалобы. Опубликовал книги по юриспруденции и политической экономии.

Главная книга 

Самая знаменитая работа Брийя-Саварена — «Физиология вкуса, или трансцендентная кулинария; теоретическая, историческая и тематическая работа, посвященная кулинарии Парижа профессором, членом нескольких литературных и ученых сообществ» () — была опубликована в декабре 1825 года, за два месяца до кончины автора от воспаления легких. Книга состоит из «размышлений» о еде и напитках, которые всегда были его пристрастиями. Он их называл «столовыми удовольствиями». Из тридцати глав, в «Философии вкуса», две были посвящены ожирению: в одной говорилось о его причинах, в другой — о способах предотвращения. На протяжении тридцати лет, писал он, у него состоялось более пятисот разговоров за ужином с людьми, которым «ожирение либо только угрожало, либо уже настигло», один «толстяк» за другим рассказывали ему о своей преданности хлебу, рису, макаронам и картофелю. Это привело Брийя-Саварена к заключению, что причины ожирения очевидны. Первой из них была природная предрасположенность к набору лишнего веса. «Некоторым людям, — писал он, — у которых в процессе пищеварения производится, при прочих равных условиях, большее количество жира, просто суждено стать жирными». Второй причиной были «крахмал и мука, которые составляли у этих людей основу дневного рациона», а также он добавил, что «содержащие крахмал продукты оказывают гораздо более быстрый и заметный эффект, если съедать вприкуску с большим количеством сахара».

Эти наблюдения, разумеется, делают и способ лечения таким же очевидным. «Так как было показано, что накопление жира происходит исключительно по вине злаков и крахмала, как у людей, так и у животных… То можно логически предположить, что для избавления от лишнего веса необходимо более или менее ограничивать себя от всего мучного и содержащего крахмал». Брийя-Саварен писал: «О, небеса! — воскликнут читатели обоих полов. — О небеса над головой! Какой же он все-таки подлец, этот профессор! С помощью одного-единственного слова хочет нам запретить все, что мы любим больше всего на свете, эти ароматные булочки… печение… и сотни других продуктов, приготовленных из муки, сахара и яиц! Да он даже картошки нас хочет лишить и макарон! Разве можно было ожидать чего-либо подобного от любителя вкусно покушать, казавшегося таким славным малым?» «Что это я здесь такое слышу? — воскликну в ответ я, скорчив свою самую строгую мину, которая появляется на моем лице, пожалуй, не чаще, чем раз в год. — Что ж, вперед: жри! Толстей! Стань уродливым обрюзгшим астматиком, который в итоге задохнется в своем собственном жире: а я посмотрю на все это!»

В книге, в частности, содержатся следующие афоризмы:
 «Животные жрут, человек ест; только образованный человек ест сознательно»;
 «Скажи мне, что ты ешь; я скажу тебе, что ты»;
 «Обжоры и пьяницы не знают, что значит есть и пить»;
 «Десерт без сыра — что красавица с одним глазом».

Эта книга оказала большое воздействие на О. Бальзака и послужила жанровым прообразом для его «Физиологии брака».

В честь кулинара назван один из сортов мягкого сыра, а также пирог флан (Flan Brillat-Savarin). Его имя с 1894 носит улица в XIII округе Парижа.

Брийя-Саварен в России 
Русский перевод «Физиологии вкуса» сделан с немецкой версии Карла Фохта (прямого перевода с оригинального французского текста до 2021 года не существовало).

В 2021 году Л. Ефимов подготовил для Издательской Группы Азбука-Аттикус перевод «Физиологии вкуса» с оригинального текста.

Издания 
 Физиология вкуса: Сочинение Брилья-Саварена, переведенное на немецкий язык и дополненное Карлом Фогтом // Лаврентьева Е. В. Культура застолья XIX века: пушкинская пора. — : Терра — Книжный клуб, 1999.

Примечания

Литература

Ссылки 

Политики Франции
Политики XVIII века
Политики XIX века
Депутаты Национального собрания от третьего сословия (1789—1791)
Члены Общества антикваров Франции
Авторы книг по кулинарии
Похороненные на кладбище Пер-Лашез